Шо́рохова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Шорохова, Антонина Алексеевна (1881—1979) — профессор, первый акушер-гинеколог в Ташкенте.
 Шорохова, Валентина Ильинична (1938—?) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Шорохова, Екатерина Васильевна (1922—2004) — доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Шорохова, Ольга Валентиновна (род. 1969) — российская актриса озвучивания (дубляжа) и диктор.
 Шорохова, Римма Ивановна (род. 1926) — советская киноактриса.